Kasgar folyó
 Kasgar prefektúra – a Hszincsiang–Ujgur Autonóm Terület egyik prefektúrája
 Kasgar-síkság
 Kasgar – kínai város